André Devaux ist der Name folgender Personen: 

* André Devaux (Romanist) (1845–1910), französischer Latinist und Romanist
 André Devaux (Leichtathlet) (1894–1981), französischer Leichtathlet